Der Istanbul-Marathon ( engl. Bezeichnung Intercontinental Istanbul Eurasia Marathon) ist der älteste und teilnehmerstärkste Marathon in der Türkei. Er findet seit 1979 im Herbst in Istanbul statt. Zum Programm gehören auch ein 15-km-Lauf, der seit 1999 ausgetragen wird, ein 8-km-Lauf und ein Fun Run von 8 km ohne Zeitmessung, der eine halbe Stunde später gestartet wird.

Strecke 

Die Strecke ist der einzige Marathonkurs weltweit, der über zwei Kontinente führt. Der Start aller Strecken ist in Üsküdar auf der asiatischen Seite Istanbuls. Gleich zu Beginn wird die Brücke der Märtyrer des 15. Juli überquert. Nach einem Bogen durch Beşiktaş führt die Strecke zwischen Dolmabahçe-Palast und dem Inönü-Stadion in den Stadtteil Beyoğlu und durchquert Galata. Über die Galatabrücke gelangt man in den Stadtteil Fatih. Es folgt eine Wendepunktstrecke entlang des südwestlichen Ufers des Goldenen Horns, die bis zur Eyüp-Sultan-Moschee führt. Auf dem Rückweg biegt man an der Atatürk-Brücke auf den Atatürk Bulvarı ab, auf dem die Altstadt durchquert. Danach schließt sich eine weitere Wendepunktstrecke westwärts entlang des Bosporus an, die nach Zeytinburnu führt und sich bis zum Veliefendi Hipodromu erstreckt. Auf den letzten Kilometern folgt man zunächst dem Ufer des Bosporus bis zur Mündung des Goldenen Horns, umrundet den Topkapı-Palast und begibt sich zum Ziel am Hippodrom zu Füßen der Sultan-Ahmed-Moschee. Die Höhenmeter belaufen sich auf 130 m aufwärts und 150 m abwärts.

Der 15-km-Kurs ist auf den ersten zwei Dritteln mit der Marathonstrecke identisch. Am Goldenen Horn wird zunächst bis zur Atatürk-Brücke gelaufen und dann nach Süden gewendet und bis zur Mündung des Horns in den Bosporus gelaufen, wo die Strecke in den Marathonkurs einmündet. Der 8-km-Lauf endet am Inönü-Stadion.

Statistik

Streckenrekorde 

Marathon
 Männer: 2:09:44 h, Daniel Kibet (KEN), 2019
 Frauen: 2:18:35 h, Ruth Chepngetich (Kenia), 2018

15 km
 Männer: 43:22 min, Shimelis Girma (i. e. Mert Girmalegesse), 2007
 Frauen: 48:44 min, Luminița Talpoș (ROU), 2007

Siegerlisten 
Quellen: Website des Veranstalters, Zaman, NTV-MSNBC, ARRS

Marathon

15 km

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website (mit engl. Version)
 Istanbul-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Istanbul-Marathon 2003 auf LaufReport.de
 Läuferbericht vom Istanbul-Marathon 2006 auf marathon4you.de
 Läuferbericht vom Istanbul-Marathon 2006 auf dresdner-trolle.de
 Läuferbericht vom Istanbul-Marathon 2007 auf laufspass.com

Einzelnachweise 

Marathon
Marathon
Gegründet 1979